Lipova (Arad), een stad in het Roemeense district Arad
Lipova (Bacău), een gemeente in het Roemeense district Bacău
Lipova (Servië), een plaats in de Servische gemeente Vrnjačka Banja

Zie ook
Lipová (doorverwijspagina)